Patriots – album di Franco Battiato
 Patriots – organizzazione immaginaria della serie Metal Gear
 Patriots Jet Team – pattuglia acrobatica civile statunitense
 MIM-104 Patriot – sistema missilistico
 New England Patriots – squadra di football americano statunitense